Егорьевка —хутор в Тюльганском районе Оренбургской области в составе Благодарновского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 24 километров по прямой на юго-запад от районного центра поселка  Тюльган.

Население
Население составляло 29 человек в 2002 году (казахи 62%),  10 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Тюльганского района